

Localidades

Berna, uma comuna no cantão de Berna, e capital de Suíça.
Berna (cantão), um cantão de Suíça.

Berna (Santa Fé)

Outros
Boiadeiro de Berna
1313 Berna
Ricardo Berna, jogador de futebol que atua como goleiro

Veja também
Berne

Berna